Stubo est un toponyme qui peut désigner :
Stubo, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Stubo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.